Reekie ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jemma Reekie (* 1998), britische Mittelstreckenläuferin
 Joe Reekie (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler